Concours (französisch „Wettkampf“) steht für:

 Concours (Auswahlverfahren), ein Auswahlverfahren im französischen Universitätssystem
 Concours (EU), ein Wettbewerb zur Besetzung von Reservelisten bei den Institutionen der Europäischen Union
 ein Turnier im Pferdesport, siehe Fédération Equestre Internationale #Bezeichnungen der Turniere
 Concours d’Elegance, ein Wettbewerb für Oldtimer
 Concours général, ein französischer Bildungswettbewerb

Musikwettbewerbe:
 Concours Eurovision de la Chanson, ein europäischer Liederwettbewerb, siehe Eurovision Song Contest
 Concours Ernst Haefliger, ein Gesangswettbewerb
 Concours Géza Anda, ein Klavierwettbewerb
 Concours Musical Reine Elisabeth, ein Musikwettbewerb in den Fächern Violine, Klavier und Gesang

Siehe auch:
 Konkurs